Новоярки — село в Каменском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Новоярковского сельсовета.

История 
Основано в 1791 году.

В 1928 году состояло из 809 хозяйств, основное население — русские. Центр Новоярковского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Село — родина Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова.

Достопримечательности 

 Церковь иконы Божией Матери Казанская — деревянная церковь, построена в 1897—1899 годах. В советское время закрыта. В 1990-х возвращена верующим, отремонтирована, пристроена колокольня простой формы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)